«Соболь» — серебряная инвестиционная монета Банка России, посвящённая соболю, была выпущена в 1995 году.

Соболь — пушной зверь семейства куньих, родина которого — леса и горы Сибири. Из-за красивого и прочного меха соболя называют царём дикой пушнины — «мягким золотом». Изображение соболя можно встретить на гербах старинных русских городов — Иркутска, Якутска, Верхотурья, Ревды.

3 рубля — инвестиционная монета

Серия: «Сохраним наш мир»

3 рубля

25 рублей — Ag

25 рублей — Au

50 рублей

100 рублей — Ag

100 рублей — Au

200 рублей

См. также 
 Памятная монета
 Список памятных монет России
 Структура каталожного номера монет России

Ссылки 
 Сайт Банка России

Памятные монеты России
Инвестиционные монеты